Die CAF Champions League 2004 begann am 6. März 2004 mit der Vorrunde und endete am 4. Dezember 2004 mit dem Finalrückspiel zwischen Étoile Sportive du Sahel aus Tunesien und FC Enyimba aus Nigeria. Sieger wurde der Titelverteidiger FC Enyimba, das nach einem 2:1-Heimsieg im Hinspiel das Rückspiel mit 1:2 verlor. Das Team aus Nigeria gewann danach mit 8:7 im Elfmeterschießen. Dies war der zweite Titelgewinn vom FC Enyimba.

Insgesamt nahmen 53 Mannschaften aus 42 Landesverbänden am Turnier teil.

Vorrunde 
Hinspiele am 6. und 7. März, Rückspiele am 19. und 21. März.

|}

Bereits für die erste Runde qualifiziert waren:

Erste Runde 
Hinspiele am 10. und 11. April, Rückspiele am 24. und 26. April.

|}

Zweite Runde 
Hinspiele am 15. und 16. Mai; Rückspiele am 28. und 30. Mai.

|}

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Halbfinale 
Hinspiele am 30. bis 31. Oktober, Rückspiele am 14. November.

|}

Finale 
Hinspiel am 4. Dezember, Rückspiel am 12. Dezember.

|}

Weblinks 
 Daten auf rsssf.com

Fußballsaison 2004
2004